Laurie kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Laurie Island, Sydorkneyöarna,

Frankrike 

 Laurie, Cantal, kommun i departementet Cantal,

USA 

 Laurie, USA, en ort i  Morgan County i Missouri, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade USAförgreningar